Холмы — топоним:

Беларусь 
 Холмы — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Холмы — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Холмы — агрогородок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Холмы — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Холмы — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Холмы — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Холмы — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Холмы — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Холмы — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Холмы — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Холмы — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Холмы — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Холмы — посёлок в Свечинском районе Кировской области.
 Холмы — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Холмы — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Холмы — деревня в Истринском районе Московской области.
 Холмы — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Холмы — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Холмы — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Холмы — посёлок в Тарасовском районе Ростовской области.
 Холмы — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Холмы — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Холмы — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Холмы — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Холмы — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Холмы — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Холмы — деревня в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Холмы — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Холмы — посёлок в Кировском районе Томской области.

Украина 
 Холмы — посёлок городского типа в Корюковском районе Черниговской области

См. также 
 
 Холмцы